Pojem obrat, znamenající obvykle nějakou změnu, se užívá ve více významech:

 obrat – množství přijatých finančních prostředků v hospodaření ekonomického subjektu
 obrat (účetnictví) – součet položek zapsaných na jeden účet
 obrat (hudba) – obraty užívané v hudbě
 obrat akordu – změna základního tónu hudebního akordu při zachování jeho složení
 obrat (melodie) – změna melodie
 obrat (interval) – změna intervalu
 Slovní obrat – zvláštní slovní spojení
 Eskymácký obrat – sportovní manévr užívaný v kanoistice
 obrat (gymnastika) – sportovní gymnastická figura
 obrat (gynekologie) – obrat plodu při porodu
 hovorové synonymum pro obracení nebo otočení
 v přeneseném významu může být tak to označena jakákoliv výrazná změna (např. "obrat k lepšímu") – jinými slovy zvrat či převrat
 Obrat (Benedikt) - vesnice v občině Benedikt ve Slovinsku